Тази страница представя турнира за Националната купа на България по футбол, проведен през сезон 1978/79. Тогава надпреварата носи името Купа на Съветската армия. Победителят получава право на участие в турнира за КНК за следващия сезон.

Първи предварителен кръг 
22 ноември 1978 г.

Втори предварителен кръг 
29 ноември 1978 г.

1/32 финали 
9-10 декември 1978 г.

1/16 финали 
16 декември 1978 г.

1/8 финали 
23 декември 1978 г.

Четвъртфинали 
3 февруари 1979 г.

Полуфинали 
4 април 1979 г.

Финал

Голмайстори на турнира

Бележки

Източници 
 bulgarian-football.com

7
7